Farnuc (sàtrapa), sàtrapa persa
 Farnuc de Lícia, militar lici
 Farnuc Nasibè o Farnuc Asibè, historiador grec